

Вест-Ноттінгем — селище, штат Нью-Гемпшир
 Вест-Ноттінгем Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія